Гомельское староство () — административная единица в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского, провинции Речи Посполитой. Центром Гомельского староства было местечко Гомель.

История 
 В 1535 г. — основал Гомельское староство великий князь Великого княжества Литовского Сигизмунд I Старый.
 В 1541 г. — упомянут в документах ВКЛ гомельский замок «Гомей» (местечко Гомель). К середине XVI века в Гомельское староство входило 49 селений: 31 «господарское» село принадлежащее королю; 7 — принадлежало местным боярам: Кузьмичи, Вага, Севруки, Рыловичи, Слобода, Волковичи, Волотово; 4 — принадлежало Халецким Василию и Андрею (Чоботовичи, Засовье, Кольскевичи, Чёрные, Хальч); 3 — принадлежали ротмистру Ленскому Криштофу (Присно, Шерстин, Липиничи); 1 — поручнику гомельской роты (Дуровичи); 2 — в церковном владении (Скепно, Плесо)
 В 1560 г. — центр староства Гомель получил собственный герб.
 С 1565 г. — в составе Речицкого повета Минского воеводства. 32 селения под руководством «дзержавца». Отдельными селениями владели местные бояре и шляхта. Селение Пляса принадлежало гомельской Троицкой церкви, а селение Слепка была дарована Виленскому костелу св. Станислава и вошла в состав его имения Стрешин.
 В 1569 г. — на основании Люблинской унии между Великим княжеством Литовским и Польшей вошло в состав вновь образованного федеративного государства Речь Посполитая.
 В 1572 г. — Гомельское староство перешло в собственность Б. Сапеги.
 В 1640 г. — в Гомельское староство входило 40 селений с 202 домами. Оно имело дорогу до Рогачева.
 В 1654—1667 гг. — разруха, бунт и война из-за вторжения казаков под командованием Золотаренко И. Н. и его брата Золотаренко В. Н.
 В 1681 г. — проведён Инвентарь староства, по которому в старостве были сёла: Волковичи, Староселье, Поколюбичи, Бобовичи, Костюковка, Марковичи, Корма, Старые Юрковичи, Добруша, Романовичи, Маркевичи, Утье, Демьяновичи, Березцы, Логуны, Прибытковичи, Озаричи, Белица; слободы Юрковская и Крупецкая
 В начале 1690 г. — судебный процесс о земельных границах. Спорное дело высшего «трибунального» суда ВКЛ. Король Ян Собесский назначил комиссию, во главе которой стал его секретарь Пётр Михал Полтев (Piotr Michal Polttiew) для разграничения Гомельского староства и имения Хальч шляхтичей Халецких.
 В 1772 году — Гомельское староство прекратило юридическое существование после первого раздела Речи Посполитой — территория вошла в состав Российской империи. Административное деление староства было ликвидировано — сформирован Гомельский уезд (1773—1777 гг.).
 В 1775 г. — земли бывшего Гомельского староства Екатерина II подарила в вечное потомственное владение генерал-фельдмаршалу князю П. А. Румянцеву-Задунайскому.
 В 1834—1838 гг. — земли бывшего Гомельского староства и город Гомель приобрёл генерал-фельдмаршал князь Варшавский И. Ф. Паскевич-Эриванский.

Административное деление 
В 1765 году согласно люстрации староство делилось на войтовства, дворы деревни (), называемые ещё как «дымы», «державы» () и поместья:
 г. Гомель;
 слобода Спасова;
 волость Засожская (за р. Сож) — деревня (весь) Логуновка, д. Шунь, д. Крупец Новый, д. Крупец Старый, д. Корма, д. Городня, д. Камень, д. Хороша, д. Перерост, д. Василовка, д. Барщовка, д. Поповка, д. Завидовка, д. Юрковичи Старые, д. Юрковичи Новые, д. Веселовка, д. Усох, д. Березня, д. Миколаевка, д. Нивки, д. Дубровка, д. Дрофеевка, д. Цереховка, д. Иваки Старые, д. Иваки Новые; д. Уць, д. Глибоцкая, д. Марковичи, д. Кравцовка, д. Студзена Вода, д. Логуны Старые, Жабница, Пяшчна, д. Барановка, д. Климовка, д. Пжибытки;
 волость Заипуцка — д. Добруш, д. Вылев, д. Дземяновиче, д. Бешце, д. Выгодна, д. Круховка, д. Забруже, д. Сцепановка, д. Марынна, д. Ливантова, д. Романовиче;
 волость Пшедсожская (перед р. Сож) — д. Волковиче, д. Залипе, д. Красна, д. Милча, д. Белица, д. Ивановка, д. Рендов, д. Макеевка, д. Бобовичи, д. Жеребна.

Старосты и наместники 
В должности гомельских старост известны:
 в 1572—1582 г. — Богдан Павлович Сапега;
 с 1610—1611 гг. — Андрей Сапега и Павел Стефан Сапега;
 с 1635 г. — Александр Служка воевода Минский и его сын Зигмунт Адам Служка;
 Михаил Казимир Радзивилл
 до 1730 г. — Красинский, подканцлер литовский;
 в 1730 г. — князь Михаил Чарторыйский.

См. также 
 Гомельский замок
 Гомельский уезд
 Гомельский район
 Ревизии в Великом княжестве Литовском
 Речицкий повет

Примечания

Литература 
 Глава 6. «Гомельское староство после 1537 года» — С.140-151 // Темушев В. Н., «Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в.» (территориальные трансформации в пограничном районе), серия «Историко-географические исследования», изд. «Квадрига», Национальная академия наук Беларуси, Институт истории, , 2009. — 192 с. — 
 «Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае», Ермаловіч М., изд. «Беллітфонд», Мінск, 2003 г. ISBN 985-6576-08-3
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 1, кн. 1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632 с.
 str. 117—118, Tom III, «SLOWNIK GEOGRAFICZNY» KROLESTWA POLSKIEGO I innich KRAJOW SLOWIANSKICH, WARSZAWA, 1880—1914;
 К истории Ветки // Могилёвская старина, Вып. 1, г. Могилёв, 1900. Комментарии Е. Р. Романова (Дмитрий Гусаков. «О времени основания Ветки и старообрядческих слобод на Гомельщине»).
 Центральный Государственный Архив ЛССР, Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas — katalog. SA 3787

Ссылки 
 Алег Трусаў. Старадубская вайна // «Наша слова» № 39 (827), 12 кастрычніка 2007.

Экономии и староства Великого княжества Литовского
Гомельский район
История Гомеля